Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1958 war die 14. Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von KS Start Katowice, die den Titelverteidiger KKSz WDK Kraków auf den zweiten Platz verwies.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1958.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften 18 Mannschaften qualifiziert, außerdem waren die vier Letzten der Endrunde der polnischen Mannschaftsmeisterschaft 1957 spielberechtigt. Diese spielten in vier regionalen Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Für die Endrunde, die ebenfalls als einfaches Rundenturnier durchgeführt wurde, qualifizierten sich die vier Gruppensieger, außerdem waren die ersten Acht der polnischen Mannschaftsmeisterschaft 1957 vorberechtigt.
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage). Die Mannschaftsstärke betrug sieben Bretter, dabei musste am siebten Brett eine Frau aufgestellt werden.

Termine und Spielort 

Die Endrunde wurde zwischen dem 11. Mai und 14. Dezember dezentral bei den beteiligten Mannschaften gespielt.

Vorrunde

Gruppe Ost

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Gruppe West

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Gruppe Nord

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Gruppe Süd

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Endrunde

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1958